El término The Kid puede referirse:

 a The Kid, una película muda de 1921 de Charlie Chaplin, protagonizada por Charlie Chaplin y Jackie Coogan;
 a The Kid, una película de 1997; o
 a The Kid, una película del 2000, protagonizada por Bruce Willis y Spencer Breslin.